T6, T-6, T.6 ou T06 peut faire référence à :

Astronautique 
 Soyouz T-6, une mission spatiale ;

Domaine militaire 
 North American T-6 Texan, un ancien avion d’entraînement américain ;
 Beechcraft T-6 Texan II, un avion d’entraînement américain.

Sciences 
Anatomie
 T6, sixième vertèbre thoracique dans la colonne vertébrale ;
 T6, sixième nerf spinal thoracique.

Médecine
 Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs (T06), d’après la classification internationale des maladies.

Télécommunication 
 T.6, Schémas de codage et fonctions de commande de codage de la télécopie pour les télécopieurs du groupe 4, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications.

Transport 
Automobiles
 Ford Ranger (T6), une gamme de pick-ups du constructeur américain Ford ;
 T6 est l'abréviation de Transporter génération 6, véhicule multifonction fabriqué par Volkswagen depuis 2015.

Aviation/Aéronautique
  ;
 Slingsby T.6 Kirby Kite, un planeur britannique ;
  (anciennement).

Transport en commun
 , différentes lignes de tramway et de train.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres